

Bande dessinée 
 Les Aventures de Vick et Vicky
Les nombrils

Cinéma 

 Vicky, film américain réalisé par Jean Negulesco, sorti en 1953.
 Vicky, film français réalisé par Denis Imbert, sorti en 2016.
 Qui a tué Vicky Lynn ?, film américain de H. Bruce Humberstone, sorti en 1941.
 Vicky Cristina Barcelona, film américain réalisé par Woody Allen, sorti en 2008.

Musique 
 Vicky Cryer est un supergroupe formé en  par six membres issus de six groupes de la scène internationale américaine et anglaise.

Prénom 
 
 Vicky Albert (1943-2005), homme politique belge wallon, membre du PS.
 Vicky Beeching (née en 1979), chanteuse britannique.
 Vicky Berner (née en 1945), joueuse de tennis canadienne.
 Vicky Botwright (née en 1977), joueuse professionnelle de squash représentant l'Angleterre.
 Vicky Bullett (née en 1967), joueuse américaine de basket-ball.
 Vicky Colbert (née aux États-Unis), sociologue colombienne, née aux États-Unis.
 Vicky Colombet (née en 1953), artiste franco-américaine.
 Vicky Edimo (né en 1953), guitariste camerounais.
 Vicky Ford (née en 1967), femme politique britannique.
 Vicky Galindo (née en 1983), joueuse de softball américaine.
 Vicky Hall (née en 1969), joueuse américaine de basket-ball.
 Vicky Hartzler (née en 1960), femme politique américaine.
 Vicky Holland (née en 1986), triathlète britannique.
 Vicky Ivernel (1921-1962), réalisateur français.
 Vicky Jenson (née en 1960), réalisatrice et animatrice américaine.
 Vicky Krieps (née en 1983), actrice luxembourgeoise.
 Vicky Leandros (née en 1949), chanteuse grecque.
 Vicky Losada (née en 1991), footballeuse internationale espagnole.
 Vicky Maeijer (née en 1986), femme politique néerlandaise.
 Vicky Messica (1939-1998), acteur français.
 Vicky Ntetema (née en 1959), journaliste tanzanienne.
 Vicky Parnov (née en 1990), athlète australienne spécialiste du saut à la perche.
 Vicky Peña (née en 1954), actrice espagnole de cinéma, télévision, théâtre et doublage.
 Vicky Peretz (né en 1953), joueur et entraîneur de football israélien.
 Vicky Piria (née en 1993), pilote automobile italienne et anglaise.
 Vicky Sunohara (née en 1970), joueuse de hockey sur glace canadienne.
 Vicky Vette (née en 1965), actrice pornographique norvégienne.
 Vicky Vilagos (née en 1963), pratiquante de natation synchronisée canadienne.
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais